Siedemnaste i ostatnie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w słoweńskiej Planicy na skoczni Letalnica i były jednocześnie ostatnimi w sezonie konkursami Pucharu Świata w lotach narciarskich. W związku z odwołaniem jednego z konkursów w Titisee-Neustadt podjęto decyzję o dodatkowym konkursie 17 marca (wystartowali w nim wszyscy zgłoszeni skoczkowie do zawodów), a w nim zwycięstwo odniósł Peter Prevc. Do drugiej serii awansowało dwóch Polaków; najlepszy z nich, Kamil Stoch zajął 15. miejsce, natomiast Andrzej Stękała ostatnie punktowane, 30. miejsce.

W kwalifikacjach poprzedzających drugi z konkursów indywidualnych zwyciężył Maciej Kot (poprawiając swój rekord życiowy do 219,5 metra), przed Kamilem Stochem (odpadli Piotr Żyła i Bartłomiej Kłusek), natomiast rozegrany później konkurs wygrał Robert Kranjec, przed Prevcem i Johannem André Forfangiem. Po tym konkursie Słoweniec zapewnił sobie małą Kryształową Kulę za loty.

W rozegranym trzeciego dnia konkursie drużynowym z udziałem ośmiu reprezentacji, zwycięstwo odnieśli Norwegowie, przed gospodarzami i Austriakami. Polski zespół uplasował się na szóstym miejscu. Ostatniego dnia zawodów, 20 marca rozegrano trzeci konkurs indywidualny, z udziałem 30 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wystąpiło w nim czterech Polaków, a najlepiej z nich zaprezentował się Maciej Kot, zajmując 15. miejsce. Po raz pierwszy w historii trzech tych samych skoczków stanęło na podium zawodów Pucharu Świata w jednym miejscu, w którym odbywały się minimum 3 konkursy indywidualne, w ostatnim z nich zwyciężył Prevc, przed Kranjcem i Forfangiem.

Rozegrane zawody stały pod znakiem pobitych rekordów: Peter Prevc pobił najlepsze osiągnięcia Gregora Schlierenzauera pod względem liczby zwycięstw w sezonie oraz miejsc w czołowej trójce zawodów (15 wygranych z 29 rozegranych konkursów w sezonie 2015/2016, a także 22-krotnie stał na podium). Słoweniec jako drugi w historii zdobył powyżej 2000 punktów w przeciągu całego sezonu w konkursach indywidualnych, zostając również rekordzistą (zdobył ich o 188 więcej niż Schlierenzauer), a także jako pierwszy skoczek zwyciężył w ponad połowie konkursów (51,7%, o 0,7% mniej niż Adam Małysz), oraz w więcej niż w 75% konkursów stawał na podium (75,7%). Prevc został także autorem największej różnicy punktowej między kolejnym zawodnikiem w klasyfikacji w sezonie 2015/2016, czyli Niemcem Severinem Freundem, który wynosi 813 punktów. Ponadto w całych zawodach rozgrywanych na Letalnicy 36 skoczków pobiło swoje „życiówki” (wliczając w to także przedskoczków biorących udział w teście skoczni), w tym czterech Polaków: Bartłomiej Kłusek (192 m), Dawid Kubacki (216,5 m), Stefan Hula (217,5 m) oraz Maciej Kot – 231 m, a siedmiu z nich ustanawiało go więcej niż raz (w tym gronie znaleźli się Kubacki, Hula i Kot).

Podczas zawodów zapadły inne rozstrzygnięcia: zwycięstwo w Pucharze Narodów po 3-letniej przerwie odniosła reprezentacja Norwegii, a także odbyła się ceremonia wręczenia Kryształowej Kuli zwyciężczyni tego cyklu, Sarze Takanashi.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Planicy będzie Gabrijel Gros oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem będzie, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym będzie Bertil Palsrud, a jego asystentem – Franck Salvi.

Wyniki

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Konkurs drużynowy

Trzeci konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zakończeniu sezonu

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Planica
Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy
2016 w Słowenii